Creative Technology (ou Creative Labs), une société spécialisée dans les périphériques informatiques
 Creative Commons, est une organisation travaillant à la diffusion des contenus libres, notamment grâce aux licences Creative Commons.